Ву́лиця Іва́на Їжаке́вича, вулиця Їжаке́вича — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Івана Їжакевича — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Їжакевича — вулиця в місті Кропивницькому.
 Вулиця Івана Їжакевича — вулиця в місті Рівному.

Ї